Komposch ist der Familienname folgender Personen

 Cornelia Komposch (* 1963), Schweizer Politikerin
 Gretl Komposch (1923–2019), österreichische Komponistin und Chorleiterin
 Günter Komposch († 2009), deutscher Musiker, siehe Schroeder Roadshow
 Paul Komposch (* 2001), österreichischer Fußballspieler